

Anime e manga 
 Accelerator – personaggio immaginario della serie A Certain Magical Index

Musica 
 Accelerator – album dei The Future Sound of London del 1992
 Accelerator – album dei Royal Trux del 2000
 Accelerator – singolo dei Pain of Salvation del 2020

Pagine correlate 
 Acceleratore

Altri progetti